Higgins (Texas)
O'Higgins (Buenos Aires)

Desambiguações de topônimos